Sten Sture puede hacer referencia a: 

 Sten Sture el Viejo (1440-1503), hombre de estado sueco y regente de Suecia.
 Sten Sture el Joven (1493-1520), hombre de estado sueco y regente de Suecia.